IGEM, International Genetically Engineered Machine
 IGEM, Inspection générale de l'enseignement maritime voir Ministère de l'Écologie
 , Institut de Géologie des Gisements, Pétrographie, Minéralogie et Géochimie de Moscou.
 (372626) IGEM, astéroïde.